Meineweh (plaats), een plaats in de Duitse gemeente Meineweh
 Meineweh (gemeente), een gemeente in Duitsland